«Дороги к прекрасному» — научно-популярная книжная серия, выпускавшаяся издательством «Искусство» в Москве в 1967—1995 годах (несколько книг выпущено Ленинградским отделением издательства).

Жанр книг можно определить как путеводители, историко-краеведческие, историко-архитектурные очерки. В основном они были посвящены памятникам архитектуры и истории, находящимся в стороне от популярных, «парадных» туристских маршрутов. Авторами книг были известные учёные — историки и искусствоведы, и краеведы — знатоки местной старины. Всего в создании книжной серии приняло участие шестьдесят авторов и соавторов.

Издавались книги маленьким, карманным форматом, в бумажной обложке жёлтого цвета (откуда обиходное название у библиофилов — «жёлтая серия»). Примерно в те же годы издавалась и так называемая «белая серия» — книги о памятниках архитектуры различных городов Советского Союза, такого же карманного формата, но в более дорогом исполнении, на мелованной бумаге и в картонном переплёте («Архитектурно-художественные памятники городов СССР»).

Книги серии (по годам издания)

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1995

Неизданные выпуски 
Готовилась в 1967, анонсировалась, но не вышла:
 Пуришев И. Б. Беломорье.

Были подготовлены к выпуску в начале 1990-х и анонсировались, но не были изданы:
 Малаков Д. В. С Подолии на Волынь (от Хмельника до Хмельницка).
 Рычков П. А. Кременец, Почаев и окрестности.
 Диваков В. Район Кавказских Минеральных вод.
 Кулишов В. И. Таганрог и его окрестности.

Список книг серии по названиям 
 Армения — открытый музей. 1969
 Астрахань и её окрестности. 1981/1; 1982/2
 Боспор Киммерийский. 1983
 В верховьях Большого Зеленчука. 1977
 В глубинном Полесье. 1989
 В горах и долинах Закарпатья. 1971
 В древнем центре Сибири. 1987
 В мире архитектурных памятников Абхазии. 1978
 В низовьях Дона. 1987
 В среднем течении Оки. 1982
 В стране вайнахов. 1969
 Вверх по Енисею. 1980
 Верхняя Сванетия. 1974
 Вокруг Архангельска. 1978
 Вокруг Ростова Великого. 1987
 Ворота в Сибирь. 1981
 Дорогами земли Вятской. 1971
 Дорогами и тропами Дагестана. 1974/1; 1988/2
 Дорогами Южной Ровенщины. 1989
 Древние и новые дороги Туркмении. 1979
 Живая старина Приангарья. 1990
 Заволжье. 1972
 Земля Брянская. 1972
 Каргополье — Онега. 1974/1; 1989/2
 Каргопольский озёрный край. 1984
 К югу от Москвы. 1978/1; 1986/2
 На берегах Оки. 1988
 На древней Пермской земле. 1988
 На земле великой битвы. 1976
 На земле древнего Галича. 1971
 На Соловецких островах. 1990; 1991
 Окраинными землями Рязанскими. 1995
 Окрестности Ярославля. 1984
 От Валдая до Старицы. 1968
 От Плёса до Сараева. 1978
 От Ульяновска до Казани. 1976
 От Ярославля до Вологды. 1995
 По берегам Истры и её притоков. 1974
 По берегам Онежского озера. 1969
 По берегам Пинеги и Мезени. 1971
 По Брацлавщине. 1982
 По Восточному Подолью. 1988
 По горному Крыму. 1987
 По Гуцульщине. 1979
 По Западной Двине и Днепру в Белоруссии. 1974
 По западным землям Курским и Белгородским. 1976
 По Калужской земле. 1968/1; 1970/2
 По Латгалии. 1988
 По Молдавии. 1975
 По Неве и Волхову. 1981
 По Неману в Литве. 1979
 По нижней Печоре. 1979
 По Оке от Коломны до Мурома. 1980
 По окраинным землям Владимирским. 1969
 По Олонецкой земле. 1972
 По равнинам Десны и Сейма. 1967/1; 1970/2
 По реке Кокшеньге. 1973
 По реке Сить. 1990
 По Северной Буковине. 1983
 По Смоленщине. 1985
 По Сухоне и Северной Двине. 1969
 По Таджикским дорогам. 1970
 Поясом немеркнущей славы. 1975
 Псковская земля. 1975/1; 1986/2
 Путешествие в древний Иристон. 1974
 Путь на Ростов Великий.(1 часть) 1973
 Путь на Ростов Великий.(2 часть) 1975
 Рязанские достопамятности. 1974/1; 1989/2
 Севастополь и его окрестности. 1986
 Старым Смоленским трактом. 1972
 Торопец и его окрестности. 1972
 Тропой легендарного Трувора. 1971
 Художественное наследие Серпуховской земли. 1979/1; 1992/2
 Художественные памятники Верхней Волги. 1968/1; 1976/2
 Художественные памятники Селигерского края. 1975/1; 1983/2
 Яшмовый пояс Урала. 1977

Список авторов и соавторов книжной серии 
 Алексеев, Леонид Васильевич (1921—2008)
 Балдина, Ольга Дмитриевна
 Борисов, Николай Сергеевич (род. 1952)
 Брюсова, Вера Григорьевна
 Булкин, Валентин Александрович
 Вагнер, Георгий Карлович (1908—1995)
 Веникеев,Евгений Витальевич
 Воронов, Александр Александрович (искусствовед)
 Воронов, Юрий Николаевич (1941—1995)
 Галашевич, Артур Адамович
 Герчук, Юрий Яковлевич (род. 1926)
 Гнедовский, Борис Васильевич (1914—1998)
 Гоберман, Давид Ноевич (1912—2003)
 Гречухин, Владимир Александрович
 Гунн, Генрих Павлович (1930—2006)
 Домшлак, Мария Иосифовна
 Добровольская, Элла Дмитриевна
 Дунаев, Михаил Михайлович (1945—2008)
 Заварихин, Светозар Павлович
 Залетаев, Владимир Сергеевич
 Зарипов, Марсель Харисович
 Званцев, Михаил Петрович
 Ильин, Михаил Андреевич
 Казаринова, Валентина Ивановна
 Кириллова, Юлия Михайловна
 Косточкин, Владимир Владимирович (1920—1992)
 Кузнецов, Александр Александрович (1926)
 Кузнецов, Владимир Александрович (1927)
 Кулишов, Владимир Иванович (1942—2009)
 Лабынцев, Юрий Андреевич
 Либсон, Владимир Яковлевич (1910—1991) — архитектор-реставратор
 Малаков, Дмитрий Васильевич (род. 1937)
 Марковин, Владимир Иванович (1922—2008) — археолог и художник
 Матюшин, Геральд Николаевич
 Мильчик, Михаил Исаевич
 Миндубаев, Жан Бареевич
 Митлянский, Даниэль Юдович (1924—2006)
 Михайлова, Мария Борисовна
 Морозкина, Елена Николаевна
 Никитин, Валерий Петрович
 Николаев, Евгений Викторович
 Овсянников, Олег Владимирович
 Пастухова, Зинаида Исааковна
 Подъяпольский, Сергей Сергеевич (1928—2002)
 Полунина, Надежда Михайловна
 Поп, Дмитрий Иванович
 Поп, Иван Иванович (род. 1938)
 Разумовский, Феликс Вельевич (род. 1954)
 Рычков, Пётр Анатольевич
 Скопин, Владимир Владимирович
 Смирнова, Энгелина Сергеевна (род. 1932)
 Тайван, Леон Леонович
 Тиц, Алексей Алексеевич
 Фадеева, Татьяна Михайловна
 Федотова, Татьяна Петровна
 Цапенко, Михаил Павлович (1907—1977)
 Чагин, Георгий Николаевич
 Чекалов, Александр Калимович (1928—1970)
 Чугунов, Сергей Васильевич (1924—2003)
 Янулайтис, Кестутис-Аугустинас

См. также 
 Архитектурно-художественные памятники городов СССР
 Сокровища русского зодчества
 Сокровища зодчества народов СССР
 Архитектура городов СССР
 Памятники городов России
 Памятники Подмосковья
 Памятники древнего искусства
 По родным просторам
 Сто путей — сто дорог

Ссылки 
 РусАрх — авторы

Книжные серии литературы об архитектуре
Книжные серии литературы по географии
Книжные серии литературы о туризме
Книжные серии СССР
Книжные серии России
Книжные серии издательства «Искусство»
Путеводители
Книги по географии России